Футбольная лига в сезоне 1971/72 — 74-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Дерби Каунти». Второй дивизион выиграл «Норвич Сити». Третий дивизион выиграл клуб «Астон Вилла», Четвёртый дивизион — «Гримсби Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1971/72 на RSSSF.com 

1971
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1971 году
Спорт в Великобритании в 1972 году